sobór Uspieński w Moskwie
 sobór Uspieński we Lwowie
 sobór Uspieński w Poczajowie
 sobór Uspieński w Helsinkach
 sobór Uspieński w Smoleńsku
 sobór Uspieński we Włodzimierzu
 sobór Uspieński w Kijowie (w ławrze Peczerskiej)
 sobór Uspieński w Siergijewie Posadzie (w ławrze Troicko-Siergijewskiej)